Подлесный — посёлок в Верхнехавском районе Воронежской области. Входит в состав Углянского сельского поселения.

География 
Площадь — 189,04 га; расстояние до центра Углянского сельского поселения — села Углянец — 3 км.

Улицы

Население

Примечания 

Населённые пункты Верхнехавского района
Объекты, названные в честь Лазаря Кагановича